В Соединённых Штатах насчитывается 5 округов с названием Даллас ():

 названные в честь Вице-президента США Джорджа Мифлина Далласа:
 Даллас — Арканзас
 Даллас — Айова
 Даллас — Миссури
 Даллас — Техас, девятый по численности населения округ в США
 названный в честь Секретаря казначейства США Александра Джеймса Далласа:
 Даллас — Алабама